Edelmira del Pando fue una docente peruana, nació en la provincia de Concepción en el departamento de Junín.

Biografía
Nació el 22 de mayo de 1886 en la provincia de Concepción, Junín. Hija de Juan del Pando y Rita Edelmira Mendizábal. En 1912 se traslada a Tarma en donde se ocupa de la docencia.
Falleció el 17 de mayo se 1938 en el hospital Loayza en Lima junto a sus discípulas que lo acompañaban por su recuperación.

Véase también
Distrito de Ate
Vitarte

Referencias

Juninenses (Perú)
Concepcioninos
Maestros de Perú
Educadores de Perú
Pedagogos de Perú
Profesores de Perú